Ring frei steht für:
 Ring frei!, Kommando des Zeitnehmers an die Sekundanten beim Boxen, vor einer neuen Runde den Boxring zu verlassen
 Ring frei, Album der deutschen Popsängerin LaFee von 2009 und eine gleichnamige Single
 Ring frei!, (russisch Боксёры) russischer Film von Wladimir Gontschukow, 1941
 SWR3 Ring frei!, ehemaliger Name der Fernsehshow Die Pierre M. Krause Show
 Ring frei für die Liebe, Film von John Ford (1932)
 Ring frei! – Die Jerry Springer Story, (engl. Ringmaster) Film von Neil Abramson (1998)
 Ring frei für Stoker Thompson, Film von Robert Wise (1939)

Siehe auch:
 RingFrei, Bürgerinitiative für eine verbesserte Situation von Fußgängern und Radfahrern an den Kölner Ringen